Major League Soccer 2014 was het 19de seizoen in de geschiedenis van deze Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 8 maart en eindigde met de finale om de MLS Cup op 7 december 2014.

Eindstand

Eastern Conference

Western Conference
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ACE1AF;"
| 1 || Seattle Sounders||34||20||4||10||65||50||+15||64
|-style="background:#ACE1AF;"
| 2||Los Angeles Galaxy||34||17||10||7||69||37||+32||61
|-style="background:#ACE1AF;"
| 3||Real Salt Lake||34||15||11||8||54||39||+15||56
|-style="background:#D0F0C0;"
| 4||FC Dallas||34||16||6||12||55||45||+10||54
|-style="background:#D0F0C0;"
| 5||Vancouver Whitecaps||34||12||14||8||42||40||+2||50
|-
| 6||Portland Timbers||34||12||13||9||61||52||+9||49
|-
| 7||Chivas USA||34||9||6||19||29||61||–32||33
|-
| 8||Colorado Rapids||34||8||8||18||43||62||–19||32
|-
| 9||San Jose Earthquakes||34||6||12||16||35||50||–15||30
|}

Play-offs

De beste vier teams van beide divisies kwalificeerden zich voor de play-offs. Hier streden ze via een kwartfinale, halve finale en een finale om het kampioenschap van de Major League Soccer.

| RD1-gols08i=4
| RD1-gols08v=3
| RD1-gols08agr=7

| RD2-time01= Los Angeles Galaxy
| RD2-gols01i= 1
| RD2-gols01v= 1
| RD2-gols01agr= 2
| RD2-time02= Seattle Sounders
| RD2-gols02i= 0
| RD2-gols02v= 2
| RD2-gols02agr= 2

| RD2-time03= New York Red Bulls
| RD2-gols03i=1
| RD2-gols03v=2
| RD2-gols03agr=3
| RD2-time04=

Statistieken

Scheidsrechters
Onderstaande cijfers zijn inclusief de play-offs

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2014 uitkwamen in de Major League Soccer.

Zie ook
Amerikaans voetbalelftal in 2014
Lamar Hunt U.S. Open Cup 2014

Amerikaans voetbalseizoen
Canadees voetbalseizoen
Competitievoetbal 2014
Major League Soccer